Amused To Death — третий сольный студийный альбом Роджера Уотерса, бывшего лидера группы Pink Floyd (если не считать его саундтреки к фильмам «The Body» (1970) и «When the Wind Blows» (1986)), вышедший в 1992 году.

В хит-параде Великобритании альбом достиг 8-го места, в США поднялся до 21-го места, а наивысшую позицию занял в Новой Зеландии — 6-е место. 
Этот альбом, по мнению обозревателей Allmusic, Blender и Entertainment Weekly, является лучшим в сольной карьере Уотерса.

История альбома 
В октябре 1987 Уотерс вместе со своей группой The Bleeding Heart Band сделал несколько сессий записи на студии Compass Point Studios в Нассау, Багамские Острова. Работа над альбомом продолжилась в Лондоне в 1988 и 1989. Изначально, альбом должен был выйти в 1989, но Уотерс посчитал, что он ещё не готов. Сперва он планировал выпустить альбом в виде сиквела его предыдущей работы, «Radio K.A.O.S.», но, «загоревшись» «телевизионной концепцией», охладел к первоначальной идее.

Альбом писался в общей сложности 18 месяцев на 10 различных студиях. Для получения оптимального результата порядок песен менялся до семи раз. Единственным студийным материалом из сессий 1987 была партия барабанов в песне «Perfect Sense». Последней песней, записанной для альбома была «It’s A Miracle». В этой композиции музыкант саркастично отзывается о британском композиторе Эндрю Ллойде Уэббере (англ. Andrew Lloyd Webber), которого он обвинял в плагиате: «…тогда крышка пианино захлопывается и ломает его грёбаные пальцы. Это чудо». Итоговая версия заменила более быструю версию этой песни с басистом Фли из Red Hot Chili Peppers.

Сопродюсером альбома наряду с самим Уотерсом был выбран Патрик Леонард, работавший до этого с Мадонной, Элтоном Джоном и с Pink Floyd на альбоме A Momentary Lapse of Reason (как клавишник и соавтор). Большим успехом для Уотерса было привлечение к работе над альбомом Джеффа Бека, известнейшего гитариста, бывшего участника The Yardbirds и успешного сольного артиста. Бек участвовал в записи 7 песен альбома.

Концепция 
Главная идея альбома была навеяна Уотерсу фильмом Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001» (), а конкретно, кадрами, в которых обезьяна сжимает кость в руке, разбивает о скалу и вдруг осознаёт, что её можно использовать как оружие. Уотерс использовал по аналогии образ гориллы, смотрящей телевизор (она же и изображена на обложке) и беспорядочно переключающей каналы в поисках чего-то интересного. Основная идея, высказанная Уотерсом в этом альбоме — взгляд на телевидение как на самостоятельную силу, имеющую власть над умами множества людей.
«Когда телевидение становится коммерческим и превращается в источник получения прибылей, то оно делает нашу жизнь банальной и бесчеловечной» (Роджер Уотерс о телевидении)

Стоит сказать, что тема телевидения не была использована Уотерсом впервые: ещё в 1983 в интервью с Джимом Лэддом Роджер говорил о значении телевидения для человека. В альбоме «Radio K.A.O.S.» (1987) в песне «The Powers That Be» проходила тема «государства мыльной оперы». До этого телевизор упоминался в лирике Уотерса с альбома Pink Floyd «The Wall» и присутствовал как важный элемент жизни главного героя в одноименном фильме.

Название альбома было придумано по книге Нила Постмана «Развлекаемся до смерти» (), написанной в 1986 и посвящённой проблемам взаимоотношений средств массовой информации и властей.

Список композиций 
 The Ballad of Bill Hubbard (Баллада о Билле Хаббарде) — 4:19
 What God Wants, Part I (Что угодно Господу, Часть I) — 6:00
 Perfect Sense, Part I (Истинный смысл, Часть I) — 4:16
 Perfect Sense, Part II (Истинный смысл, Часть II) — 2:50
 The Bravery of Being Out of Range (Храбрость находиться вне зоны поражения) — 4:43
 Late Home Tonight, Part I (Опаздывают домой этим вечером, Часть I) — 4:00
 Late Home Tonight, Part II (Опаздывают домой этим вечером, Часть II) — 2:13
 Too Much Rope (Заставь дурака…) — 5:47
 What God Wants, Part II (Что угодно Господу, Часть II) — 3:41
 What God Wants, Part III (Что угодно Господу, Часть III) — 4:08
 Watching TV (Просматривая телевидение) — 6:07
 Three Wishes (Три желания) — 6:50
 It’s a Miracle (Это чудо) — 8:30
 Amused to Death (Развлеченный насмерть) — 9:06

Участники записи 
 Роджер Уотерс: вокал, бас (2, 13), синтезаторы (2, 4), акустическая гитара, 12-струнная гитара
 Патрик Леонард: клавишные: орган Хэммонда, синтезаторы, фортепиано (1-5, 7-14), программирование перкуссии (1), аранжировка хора (2, 9, 10, 11, 13), вокал: второй спортивный комментатор (4)
 Энди Файрвэзер Лоу: электро- и акустические гитары (2, 6, 7, 8, 9, 11, 12), дополнительный вокал (6, 7)
 Джеф Бек: гитара, соло-гитара (1, 2, 10, 11, 12, 13, 14)
 Джефф Уайтхорн: гитара (2, 8, 10, 14)
 Тим Пайерс: гитара (2, 5, 9, 12)
 Стив Люкатер: гитара (3, 4, 8)
 Джеймс Джонсон: бас (3,4, 6-8, 10, 12-14)
 Грэм Броуд: барабаны (2-4, 6-10, 12, 14)
 Луис Контэ: перкуссия (1, 3, 4, 6-8, 10, 12)
 Кэти Киссун, Дорин Чантер: дополнительный вокал
 Натали Джексон: дополнительный вокал (2, 5)
 Рэнди Джексон: бас (2, 9)
 Рик ДиФонзо: гитара (3, 4)
 Би Джей Коул: стил-гитара (3, 4)
 Брюс Гаитсч: акустическая гитара (3, 4)
 Джон Патитуччи: контрабас и электробас
 Джон Пайерс: бас
 Джон "Рэбит" Брандрик: орган Хэммонда (12)
 Пи Пи Арнольд: вокал (3, 4)
 Дон Хенли: вокал (11)
 Рита Кулидж: вокал
 Сид Сидвел: корнет
 Брайан Маклауд: барабаны: snare, hi-hat (3, 4)
 Денни Фонгхейзер: барабаны (5)
 Джефф Поркаро: барабаны (13)
 Го И и «Пекинские Братья»: дульцимер, лютня, чжэнь, гобой, бас (11)
 Н'Деа Девенпорт: дополнительный вокал
 Линн Фидмонт Линси: дополнительный вокал
 Джон Джойс, Стэн Лориел, Джим Хаас: дополнительный вокал
 Альф Раззелл, Королевский Фузилёр (стрелок): голос (1, 14)
 Чарльз Флейсчер: вокал (телевизионный проповедник)
 Марв Альберт (голос NBA): вокал (спортивный комментатор)
 Джессика и Джордан Леонард: вокал (кричащие дети)
 Аранжировка струнных и дирижирование — Джон Дюпри
 Лондонский Валлийский хорал, дирижёр Кеннет Боуэн
 Nation Philharmonic Orchestra Limited, аранжировки и дирижирование — Майкл Кэймен

Синглы 
Все синглы были выпущены в 1992.
 What God Wants, Part 1 — 35 место в хит-парадах Англии
 Three Wishes (radio edit)/What God Wants (Part 1)/The Bravery Of Being Out Of Range
 The Bravery Of Being Out Of Range/What God Wants, part 1/Perfect Sense, part 1

Позиции в хит-парадах

См. также 
 Смерть от смеха
 Zoo TV Tour

Ссылки 
 Рецензия на сайте Pink-Floyd.ru

Примечания

Литература 
 

Альбомы прогрессивного рока
Концептуальные альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы Роджера Уотерса
Альбомы, спродюсированные Роджером Уотерсом
Альбомы, спродюсированные Патриком Леонардом